Toponímia:
 Alt Maestrat: La Torre d'en Besora, municipi de la comarca de l'Alt Maestrat
 Conca de Barberà: Mas de Besora, masia del municipi de Montblanc
 Solsonès:
 Besora, entitat de població del municipi de Navès
 Carena de Besora, serra de Besora (Navès)
 Castell de Besora (Solsonès), castell al municipi de Navès
 Castell de Besora (Osona), castell al municipi de Santa Maria de Besora
 Osona:
 Santa Maria de Besora, municipi 
 Sant Quirze de Besora, municipi 
 Estació de Sant Quirze de Besora, estació de la línia R3 de Rodalies Renfe
 Biografies:
 Maria Antònia Besora i Soler, Creu de Sant Jordi el 1992 
 Isabel Besora, pastora de Reus a qui se li va aparèixer la Mare de Déu 
 Galceran de Besora i de Cartellà, president de la Generalitat de Catalunya (1377-1378)
 Gombau de Besora, noble català del segle XI